

Austria 
 Chiesa di San Nicolò a Ganz, frazione del comune di Matrei in Osttirol

Belgio 
 Chiesa di San Nicolò – a Eupen

Italia

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Nicolò – ad Argenta
 Chiesa di San Nicolò – a Bomporto
 Chiesa di San Nicolò – a Carpi
 Chiesa di San Nicolò – a Cazzola, frazione di Traversetolo
 Chiesa di San Nicolò – a Ferrara, sconsacrata
 Chiesa di San Nicolò – a Graiana, frazione di Corniglio
 Chiesa di San Nicolò – a Miano, frazione di Medesano
 Chiesa di San Nicolò – a Tauriano frazione di Spilimbergo

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di San Nicolò – a Cladrecis
 Chiesa di San Nicolò – a Coccau
 Chiesa di San Nicolò – a Pocenia
 Chiesa di San Nicolò – a Primulacco, frazione di Povoletto

Liguria 
 Chiesa di San Nicolò – ad Albisola Superiore
 Chiesa di San Nicolò – ad Arcola
 Chiesa di San Nicolò – a Bardineto 
 Chiesa di San Nicolò – a Calice Ligure
 Chiesa di San Nicolò – a Carasco
 Chiesa di San Nicolò – a Coreglia Ligure
 Chiesa di San Nicolò – a Genova
 Chiesa di San Nicolò – a Levanto
 Chiesa di San Nicolò – a Pietra Ligure 
 Chiesa di San Nicolò dell'Isola – a Sestri Levante

Lombardia 
 Chiesa di San Nicolò – a Cividate al Piano
 Chiesa di San Nicolò – a Lecco
 Chiesa di San Nicolò – a Zanica

Marche 
 Chiesa di San Nicolò – a Cagli
 Chiesa di San Nicolò – a Jesi

Puglia 
 Chiesa di San Nicolò – a Monte Sant'Angelo

Sardegna 
 Chiesa di San Nicolò di Mira a Simaxis

Sicilia 
 Chiesa di San Nicolò – a Castellammare del Golfo
 Chiesa di San Nicolò l'Arena – a Catania
 Chiesa di San Nicolò dei Trixini (detta di San Nicolella) – a Catania
 Chiesa di San Nicolò al Borgo – a Catania
 Chiesa di San Nicolò – a Misterbianco
 Chiesa di San Nicolò – a Savoca
 Basilica matrice di San Nicolò il Vecchio

Toscana 
 Chiesa di San Nicolò a Pontremoli

Trentino-Alto Adige 
 Provincia autonoma di Bolzano
 Chiesa di San Nicolò – Caminata, frazione di Val di Vizze
 Chiesa di San Nicolò – Colle, frazione di Valle di Casies
Chiesa di San Nicolò – a Dobbiaco
 Chiesa di San Nicolò – Merano
 Chiesa di San Nicolò – Perca
 Chiesa di San Nicolò – Planol, frazione di Malles Venosta
 Chiesa di San Nicolò – San Genesio Atesino
 Chiesa di San Nicolò – Tablà, frazione di Naturno
 Chiesa di San Nicolò – Valdurna, frazione di Sarentino
 Chiesa di San Nicolò – Verano
 Chiesa dei Santi Nicolò e Lorenzo – San Nicolò, frazione di Ultimo

 Provincia autonoma di Trento
 Chiesa di San Nicolò – Ala 
 Chiesa di San Nicolò – Altopiano della Vigolana
 Chiesa di San Nicolò – Avio
 Chiesa di San Nicolò – Borgo Sacco, frazione di Rovereto
 Chiesa di San Nicolò – Carisolo
 Chiesa di San Nicolò – Castelfondo, frazione di Borgo d'Anaunia
 Chiesa di San Nicolò – Fai della Paganella
 Chiesa di San Nicolò – Pellizzano
 Chiesa di San Nicolò – Predazzo
 Chiesa di San Nicolò – San Giovanni di Fassa
 Chiesa di San Nicolò – Segonzano
 Chiesa di San Nicolò – Termenago
 Chiesa di San Nicolò – Terzolas
 Chiesa di San Nicolò – Toss, frazione di Ton
 Chiesa di San Nicolò – Valdurna, frazione di Sarentino
 Chiesa di San Nicolò – Vallelaghi
 Chiesa di San Nicolò – Ville di Fiemme
 Chiesa di San Nicolò – Ville di Giovo, frazione di Giovo

Veneto 
 Chiesa di San Nicolò e San Severo – Bardolino
 Chiesa di San Nicolò – Arten di Fonzaso
 Chiesa di San Nicolò – Padova
 Chiesa di San Nicolò – Peseggia
 Chiesa di San Nicolò – Schio
 Chiesa di San Nicolò – Treviso
 Chiesa di San Nicolò di Castello – Venezia, sestiere di Castello, demolita
 Chiesa di San Nicolò dei Mendicoli – Venezia, sestiere di Dorsoduro
 Chiesa di San Nicolò della Lattuga – Venezia, sestiere di San Polo, demolita
 Chiesa di San Nicolò – Venezia, Lido
 Chiesa di San Nicolò – Verona

Pagine correlate 
 San Nicolò
 Chiesa di San Nicola
 Chiesa di San Nicolò di Bari
 Chiesa di San Niccolò
 Chiesa di San Nicolò Vescovo